Shemot est :
 le nom en hébreu du Livre de l'Exode, second Livre du Pentateuque, divisé en sections hebdomadaires de la façon suivante: Shemot, Va'era, Bo, Beshalakh, Yitro, Mishpatim, Terouma, Tetzave, Ki Tissa, Vayaqhel et Peqoudei
 la première parasha de ce Livre
 le premier mot de cette parasha